Эммануэль Дюрле (; ,  — , ) — бельгийский пианист и композитор. Сын архитектора Франса Дюрле (1855—1931), внук архитектора Франсуа Андре Дюрле.

Биография 
Окончил Антверпенскую консерваторию по классу фортепиано Франса Ленартса, изучал также композицию у Лодевейка Мортельманса. Затем в 1912—1914 гг. совершенствовал исполнительское мастерство в Вене под руководством Леопольда Годовского.

С 1918 г. вёл интенсивную концертную деятельность, исполняя, в частности, все 32 фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена.

В 1933 г. обратился к композиции, сочинив в общей сложности около 130 фортепианных произведений, а также фортепианный и скрипичный концерты, сонату для скрипки и фортепиано, ряд песен. Большинство инструментальных пьес Дюрле носит программный характер: так, фортепианный концерт называется «Средневековые сцены» (), скрипичный — «Часовня Марии Магдалины, за оградой» (). Редактировал сочинения фламандских клавесинистов XVIII века.

В 1920—1959 гг. преподавал в Антверпенской консерватории, воспитав множество учеников, среди которых Андре Клюитанс и Эжен Трай. Автор ряда методических пособий, в том числе «Я хорошо играю на фортепиано» ().

В 1979—2005 гг. в Антверпене проходил международный конкурс пианистов имени Дюрле. Его последним лауреатом стала русская пианистка Ольга Котлярова.

Ссылки 
 Мемориальный сайт 

Пианисты Бельгии
Композиторы Бельгии
Академические музыканты Бельгии
Музыкальные педагоги Бельгии